L'edizione 1952-1953 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo furono Josef Hügi (II) () e Eugen Meier (), con 32 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera 1952-1953.
      Vincitrice Coppa di Svizzera 1952-1953.
      Retrocessa in Lega Nazionale B 1953-1954.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio per la retrocessione

Tabellone

Calendario

Verdetti finali 
  Basilea Campione di Svizzera 1952-1953.
  Young Boys vincitrice della Coppa Svizzera 1952-1953.
  Lugano e Locarno retrocessi in Lega Nazionale B 1953-1954.

Bibliografia 
Gazzetta Ticinese, annate 1952 e 1953;
L'Express, annate annate 1952 e 1953;
L'Impartial, annate annate 1952 e 1953;
Le Temps, annate annate 1952 e 1953.

Collegamenti esterni 
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  

Calcio nel 1952
Calcio nel 1953
1952-1953